est le titre de plusieurs œuvres :
  (Drôle de couple), pièce de théâtre de Neil Simon (Broadway, 1965) ;
  (Drôle de couple), film américain de Gene Saks, adaptation de la pièce de théâtre du même nom (1968) ;
  (Drôle de couple 2), film américain de Howard Deutch, suite du précédent (1998) ;
 The Odd Couple, nom international de  Khuu raet, film thaïlandais de Nopparat Puttarattamamane sorti en 2007 .
 , série télévisée américaine de Garry Marshall et Jerry Belson (1970-1975) ;
 , série télévisée américaine de et avec Matthew Perry (2015-2017) ;
 The Odd Couple, album du groupe Gnarls Barkley sorti en 2008.